Provincia de Concepción es el título oficial de las siguientes subdivisiones administrativas sudamericanas:

 En Chile, la Provincia de Concepción es parte de la Región del Biobío.
 En el Perú, la Provincia de Concepción es parte del Departamento de Junín.